Pit steht für:
 Pit (Vorname), ein männlicher Vorname
 eine datentragende Vertiefung auf einer CD, siehe Compact Disc #Aufbau einer CD
 eine Arena für Hundekämpfe, siehe Kampfhund #Kriegs- und Kampfhunde
 eine Arena für Hahnenkämpfe
 Pit, alte Bezeichnung für die (unbestuhlten) Parkettplätze  eines englischen Theaters.
 Pit River, Nebenfluss des Sacramento River in Kalifornien
 mikroskopisch kleine Schädigungen an Werksteinen von Gebäuden, siehe Pitting (Bauschaden)
 die Garkammer eines Barbecue-Smokers
 Fahrzeug-Wartungs-Box an Rennstrecken, siehe Boxengasse

Pit ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Pit (1860–1944), niederländischer Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Autor

pit steht für:
 Pitta Pitta (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache um Boulia, Queensland

PIT steht für:
 PIT-Manöver der Polizei gegen ein fliehendes Fahrzeug
 Passive Integrated Transponder, ein kleiner Microchip zur subcutanen Markierung von Tieren
 P. I. T. – Peter-Illmann-Treff, eine Musiksendung des ZDF aus den 1980er Jahren
 Pittsburgh International Airport (IATA-Code)
 Pneumatic Impact Treatment, ein höherfrequentes Hämmerverfahren
 Produzieren im Takt, eine Methode der Produktionsplanung und -steuerung
 Programmable Interval Timer, ein Timer-Chip von IBM

Siehe auch:
 Piet
 Pitt

Abkürzung